

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Burnett Guffey, (1905-1983), directeur de la photographie américain ;
 Joseph Guffey, (1870-1959), homme politique américain.

Toponymie
 Guffey, localité américaine située dans le comté de Park, dans l’État du Colorado.

Économie
 Le Guffey Act, loi protectionniste adoptée en 1935 par le congrès des États-Unis. 

Homonymie de patronyme